Muaná kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Muaná (ort), Pará, 
 Muaná (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar